La Nave est une rivière française.
 Nave (Italie) est une commune italienne de Lombardie.

Patronyme 
 Nave est une famille patricienne de Venise.
 Gaetano Nave (1787-1852) est un compositeur et organiste italien.
 Eric Nave (1899-1993) est un militaire australien

Voir aussi 
 Nave San Rocco, une commune italienne du Trentin-Haut-Adige
 E la nave va (Et vogue le navire…), un film de Federico Fellini.
 
 Naves (Corrèze) est une commune française du département de la Corrèze
 Naves (Nord) est une commune française du département du Nord
 Naves (Allier) est une commune française du département de l'Allier
 
 Navès (Tarn) est une commune française du département du Tarn.
 Navès (Espagne) est une commune espagnole.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme